Ned či NED může být:

 Ned (jméno) – křestní jméno
 NED – zkratka Nizozemska (NLD, NL) používaná např. IOC či FIFA